GP3 в сезоне 2018 стал девятым по счету и последним в истории чемпионате GP3. В этом сезоне было 9 этапов, 18 гонок, 6 команд и 26 пилотов. На этот раз в календаре исчезла трасса Херес-де-ла-Фронтера, но появилась трасса Поль Рикар. С 2019 года появилась новая серия ФИА Формула-3, из-за слияния серии GP3 и Чемпионат Европы Формулы-3.

Команды и пилоты

Календарь 

В 2018 году возвратилась трасса в Сочи, после того как она в последний раз принимала участия в 2015 году. В первый раз серия приехала во Францию на трассу Поль Рикар. Был исключён один этап на трассе в Хересе, который в прошлом сезоне принимал участие.

Результаты

Положение в чемпионате

Личный зачёт

Командный зачет 

В связи с тем, что некоторые команды могут выставить только три машины, в зачет чемпионата идут три лучших результата на каждой гонке.

Ссылки 
 

2018 год в автоспорте
Сезоны GP3